Бур-Син I (Амар-Суэн) — царь Ура, царь Шумера и Аккада (ок. 2047 — 2038 гг. до н. э.)
 Бур-Син II — царь Исина (ок. 1896 — 1874 гг. до н. э.)